El término It's So Easy puede referirse a:

"It's So Easy", canción de Buddy Holly;
"It's So Easy", canción de Guns N' Roses.
"It's So Easy", canción de Linda Ronstadt.

hu:It's So Easy